Heney ist der Familienname folgender Personen:

 Francis J. Heney (1859–1937), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Nina de Heney (* 1962), schwedische Jazz- und Improvisationsmusikerin (Kontrabass)